Средний путь нижнего уровня используется как экспресс-путь и как оборотный путь для поездов, для которых станция является северной конечной. Для остальных поездов используются боковые пути.

К северу от станции пути верхнего уровня продолжаются прямо, образуя линию Восьмой авеню (), причём средние экспресс-пути опускаются ниже; пути нижнего уровня поворачивают на восток, образуя линию Конкорс ().

Эскалаторы с нижнего уровня платформ ведут сразу к выходу, следуя как бы «в обход» верхнего уровня. Несмотря на это возможность перехода между всеми платформами существует, благодаря специальной системе тоннелей и лестниц.

Южнее станции идёт хитроумное переплетение путей, сопровождающееся большим количеством стрелок и светофоров. После соединения уровней, до 125-й улицы идёт шестипутная магистраль. Поэтому этот участок в народе получил особое название «Homeball Alley» — эта станция может посоревноваться с любой другой за титул самой запутанной.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 145th Street 
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 Station Reporter — B Train
 Station Reporter — C Train
 Station Reporter — D Train
 The Subway Nut — 145th Street Pictures 
 145th Street modern entrance from Google Maps Street View
 147th Street entrance from Google Maps Street View